Guralnick ist der Nachname von:
Peter Guralnick (* 1943), US-amerikanischer Musikkritiker
Robert Guralnick (* 1950), US-amerikanischer Mathematiker